West Bromwich Albion FC (celým názvem West Bromwich Albion Football Club, zkráceně též WBA či West Brom) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě West Bromwich v metropolitním hrabství West Midlands. Založen byl v roce 1878 pod názvem West Bromwich Strollers FC. Svůj současný název nese od roku 1880. V sezóně 2021/22 působí v EFL Championship (druhé nejvyšší soutěži v Anglii).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu The Hawthorns s kapacitou 26 850 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1878 – West Bromwich Strollers FC (West Bromwich Strollers Football Club)
 1880 – West Bromwich Albion FC (West Bromwich Albion Football Club)

Získané trofeje 

 First Division / Premier League ( 1× )
 1919/20
 FA Cup ( 5× )
 1887/88, 1891/92, 1930/31, 1953/54, 1967/68
 EFL Cup ( 1× )
 1965/66
 Community Shield ( 2× )
 1920, 1954

Soupisky 
6. března 2021

Hráči na hostování

Významní hráči 
 Ronnie Allen (1950–1961)
 Tony Brown (1963–1980)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1888–1892: Football League
 1892–1901: Football League First Division
 1901–1902: Football League Second Division
 1902–1904: Football League First Division
 1904–1911: Football League Second Division
 1911–1927: Football League First Division
 1927–1931: Football League Second Division
 1931–1938: Football League First Division
 1938–1949: Football League Second Division
 1949–1973: Football League First Division
 1973–1976: Football League Second Division
 1976–1986: Football League First Division
 1986–1991: Football League Second Division
 1991–1992: Football League Third Division
 1992–1993: Football League Second Division
 1993–2002: Football League First Division
 2002–2003: Premier League
 2003–2004: Football League First Division
 2004–2006: Premier League
 2006–2008: Football League Championship
 2008–2009: Premier League
 2009–2010: Football League Championship
 2010–2018: Premier League
 2018–2020 : English Football League Championship
 2020 -     : Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1878
Sport ve West Midlands (hrabství)